Провід українських націоналістів (ПУН) — з  1927 року — орган для координації діяльності українських націоналістичних організацій
 Пун Лім — китайський моряк, відомий тим, що вижив після 133 днів перебування в Атлантичному океані